Эльмаддин Алибейзаде  (; 1925 г.р., с.Мухас, Огузский р-н — 26.03.2015 Баку) — азербайджанский тюрколог и шумеровед, доктор филологических наук, заведующий отделом тюркологии НИИ литературы им. Низами. Специализировался на исследовании доисламской азербайджанской культуры, в частности, в аспекте связей с шумерской культурой и зороастризмом.

Основные работы
 "Гуисейн-Юсиф" (составитель). Баку, 1995
 Древнейшая книга нашего древнего мира. Баку, 1995.
 Пракниги. Баку, 1996
 История духовной культуры азербайджанского народа. Баку, 1998
 "Китаби-Деде Коркут". Баку, 1999

См. также 
 Имя «Эльмаддин»

Ссылки 
 Личная карточка учёного на сайте АН Азербайджана
 Видео

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1925 году
Родившиеся в Огузском районе
Тюркологи Азербайджана
Шумерологи
Филологи Азербайджана
Доктора филологических наук
Зороастризм в Азербайджане